Zeil heißen folgende geographische Objekte:

 Zeil am Main, Stadt im Landkreis Haßberge, Bayern

 Zeil (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Zeil (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Zeil (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Zeil (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Zeil (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Zeil (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Zeil (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Zeil (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Zeil (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Zeil (Vilslern), historischer Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Vilslern, Landkreis Landshut, Bayern

 Zeil (Gemeinde Lavamünd), Ortschaft von Lavamünd, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Zeil (Gemeinde Groß Gerungs), Ortsteil der Stadtgemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Zeil (Gemeinde Sankt Martin), Katastralgemeinde von St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Zeil (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Zeil (Gemeinde Ratten), Ortsteil von Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark
 Zeil (Gemeinde Sankt Kathrein), Ort bei Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark

Baulichkeiten:
 Zeil, eine Einkaufsstraße in Frankfurt am Main
 Schloss Zeil, Residenz des Adelsgeschlechts Waldburg-Zeil
 Cejle, Gemeinde in Tschechien

Zeil ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 ein oberdeutsches Adelsgeschlecht mit etlichen Nebenlinien, Waldburg-Zeil

 Maria Walburga von Truchsess-Waldburg-Zeil (1762–1828), Wohltäterin und Pädagogin
 Martin Zeil (* 1956), deutscher Politiker (FDP)
 Sigmund Christoph von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (1754–1814), Bischof von Chiemsee, Generalvikar, Koadjutor und Administrator der Erzdiözese Salzburg
 Werner Zeil (1919–2003), deutscher Geologe